Vizet az elefántnak 2011-ben bemutatott filmdráma, a hasonló című könyv megfilmesítése
 Vizet az elefántnak, Sara Gruen kanadai-amerikai író harmadik regénye